Prins Bernhardsluizen bij Tiel
 Prins Bernhardsluis bij Deventer